Aeolia bezeichnet
 den Wohnsitz des Windgottes Aiolos in der griechischen Mythologie, siehe Aiolia (Insel)
 einen Asteroiden, siehe (396) Aeolia

Siehe auch:
 Aiolia
 Äolien
 Eolia